Čching je čínský termín, který může znamenat:

 říše Čching – mandžusko-čínský stát z let 1635–1912, od roku 1644 ovládající Čínu
 dynastie Čching – rod Aisin Gioro vládnoucí v říši Čching a jejím předchůdci, říši Ťin

 Čching (barva) () – barva zahrnující odstíny zelené, modré a černé;
 Čching (filozofie) () – čínský filozofický termín;
 Čching (hudební nástroj) () – lithofon, kamenný hudební nástroj
 Čching (okres) – okres v městské prefektuře Cchang-čou v provincii Che-pej;
 Čching () – čínská tradiční plošná míra, její velikost během staletí kolísala od 4,5 do 10 ha; nejčastěji kolem 5–6 ha;
 Čching () – zkratka pro provincii Čching-chaj;
 Čching () – zkratka pro Čching-tao, subprovinční město v provincii Šan-tung.